A Szovjet férfi vízilabda-bajnokság első osztálya a legmagasabb osztályú szovjet férfi vízilabda-versenysorozat volt, melyet 1937 és 1992 között évente rendeztek meg a Szovjetunió területén.

1956-ban, 1959-ben, 1963-ban és 1967-ben a bajnokságot a Szovjetunió népeinek szpartakiádja részeként rendezték, ahol nem klubcsapatok, hanem városi és regionális válogatottak vettek részt. 1992-ben a FÁK bajnokságát rendezték.

Az eddigi bajnokságok

Bajnoki címek megoszlás szerint

Vízilabda-bajnokságok
A Szovjetunió sportélete